Арт Култер (,  31 травня 1909, Вінніпег —  14 жовтня 2000, Мобіл) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Член Зали слави хокею з 1974 року. Володар Кубка Стенлі. Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1925 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 11 років, захищав кольори команд «Чикаго Блек Гокс» та «Нью-Йорк Рейнджерс».

Загалом провів 514 матчів у НХЛ, включаючи 49 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Чикаго Блек Гокс» — 1934.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1940.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1935, 1938, 1939, 1940.

Статистика

Посилання 
 
 

Уродженці Вінніпега
Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти АХЛ‎
Члени зали слави хокею
Персоналії:Мобіл
Німці Канади